Oneida County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Oneida County (Idaho)
Oneida County (New York)
Oneida County (Wisconsin)